Dondarlı – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian
 Dondarlı – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian